Weidingen – miejscowość w Luksemburgu
 Weidingen – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm